Jepson ist der Familienname folgender Personen:
 Edgar Alfred Jepson (1863–1938), englischer Schriftsteller
 Helen Jepson (1906–1997), US-amerikanische Opernsängerin (Sopran)
 Paul Newton Jepson (1893–1949), US-amerikanischer Arzt und Chirurg
 Selwyn Jepson (1899–1989), englischer Schriftsteller 
 Willis Linn Jepson (1867–1946), US-amerikanischer Botaniker

Siehe auch:
 Jepsen